Bielanka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bielanka (Gorlice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Bielanka (Raba Wyżna) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Bielanka (Lwówek Śląski) in der Woiwodschaft Niederschlesien